Straßenbahn Portland steht für:

 Straßenbahn Portland (Maine), die von 1863 bis 1941 betriebene Straßenbahn der Stadt Portland in Maine, USA
 Straßenbahn Portland (Oregon), die Straßenbahn der Stadt Portland in Oregon, USA